Molekulska formula -{C14H18N2O5}- se može odnositi na:

 Kelatorfan
 Aspartam